Az Anthology szó jelentései:
 magyarul antológia 
Anthology (1973), a The Temptations válogatásalbuma
Anthology (1997), a Manowar válogatásalbuma
Anthology (1974), a The Supremes válogatásalbuma
Anthology (1986), Michael Jackson válogatásalbuma
Anthology (1998), a Dio válogatásalbuma
Anthology Volume Two (2001), a Dio válogatásalbuma
Anthology (2002), a Burzum válogatásalbuma
Anthology (2008), a Burzum válogatásalbuma
Egyéb:
The Anthology (1947–1972) (2001), Muddy Waters válogatásalbuma